Міранда Велячич (Miranda Veljačić;  1976 р.н., Загреб) — хорватська архітекторка, дослідниця, працівниця культури і колишня редакторка Oris і «Людина та простір», двох хорватських  архітектурних журналів, у 2015 році вона представляла Хорватію на Венеціанському бієнале архітектури разом з Дінко Перачич, Еміна Вишнич, і Славеном Толем.

Біографія 
Міранда Велячич закінчила архітектурний факультет у Загребі в 2002 році. З 2003 року вона живе і працює у Спліті, разом із чоловіком Дінко Перачичем та двома дітьми.

Професійна робота 
У 1999 році, коли вона ще була студенткою, Велячич, Дінько Перачич та Марко Санчанін заснували асоціацію з архітектурних досліджень під назвою «Платформа 9,81», президентом якої вона є досі. Платформа 9,81 складається з хорватської групи архітекторів, теоретиків, дизайнерів та містобудівників і діє як неурядова організація для стимулювання міждисциплінарних дискусій щодо міських просторів, глобалізації та архітектурних практик. Окрім того, що їх дослідження було задокументовано в Інтернеті, їх дослідження було опубліковано у публікації Superprivate 2004 року. У 2011 році колектив брала участь у виставковій програмі «Архіпелаг сучасного мистецтва», програмі робіт, що стосуються конкретних об'єктів в архіпелазі Турку у Фінляндії. 

Вона стала членом Асоціації архітекторів Спліта в 2006 році і членом комітету з програмування Мультимедійного культурного центру в Спліті. Вона працює на дослідження, розробки для збереження-захисту і заохочення модерністських архітектурних перлин, як Senatorium в Крвавиця з Рікардом Марасович.  У 2009 р. її спільна робота над проектом ревіталізації Молодіжного центру в Спліті, виконана разом з Дінько Перачичем, виграла приз Салону архітектури. Цим проектом Перачич та Велячич закінчили роботу над цим монументальним спорудою, розпочату в 70-х роках архітектором Франем Гргуревичем.  Будівля так і не була закінчена, оскільки фінансування культури було зупинено, протягом 12 років архітектори співпрацювали, щоб переконфігурувати структуру, яка стояла навпочіпки кількома групами, щоб зробити її функціональною та надати їй нове існуюче призначення. 

У 2016 році вона представила Хорватію на Венеційському бієнале архітектури разом з Дінько Перачичем, Еміною Вишнич та Славеном Толем. Їх колективний проект «нам потрібно - ми це робимо» був задокументований у каталозі «ЗВІТ З ФРОНТУ» із внеском до проекту «Нам це потрібно - ми робимо це» - політичні прагматики та утопії» , а також публікація НАМ ТРЕБА - МИ РОБИМО це на замовлення Міністерства культури Республіки Хорватія.  У цій публікації обговорюються кілька інших проектів Велячича та інших архітекторів, що проводяться дворічно. У 2018 році проект був удостоєний Великої премії 53-го Загребського салону архітектури.  

Міранда Велячич часто виступає на міжнародних та місцевих мистецьких заходах, представляючи свою архітектурну практику, часто у співпраці з Дінко Перачичем.

Примітки

Посилання 
 https://platforma981.hr 
 Відео: Платформа «Дім молоді» - заява Міранди Велячич 
Хорватські архітектори
Народились 1976